Tan är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 譚, förenklat 谭, pinyin Tán.  	 	

Den 31 december 2014 var 321 personer med efternamnet Tan bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Tan
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Clarence S. B. Tan, filippinsk hotelldirektör
 Tan Dun (född 1957), kompositör och dirigent 
 Kevin Tan (född 1981), amerikansk gymnast
 Shaun Tan (född 1974), australisk författare och illustratör
 Tan Sitong (1865–1898), intellektuell och reformator
 Tony Tan Keng Yam (född 1940), singaporiansk politiker, landets president
 Tan Yankai (1880–1930), politiker i Republiken Kina
 Tan Zhenlin (1902–1983), militär och kommunistisk politiker

Kvinnor

 Amy Tan (född 1952), amerikansk författare
 Mika Tan (född 1977), amerikansk skådespelare i pornografisk film
 Vivian Tan (född 1977), kinesisk-australisk bordtennisspelare
 Tan Xue (född 1984), fäktare
 Tan Yuling (1920–1942), officiell konkubin och bihustru till kejsar Puyi av Manchukuo

Källor

Kinesiska efternamn